Viktoria – czternasty album studyjny szwedzkiego zespołu black metalowego Marduk 
 Viktoria – dawna loża wolnomularska Niemców wyznania mojżeszowego
 Viktoria – stacja metra ateńskiego